Dieser Artikel beschreibt die Ergebnisse des Damendoppels des Internationalen Tennisturniers von Zinnowitz 1957.

Turnierplan 
Es nahmen nur vier Paare teil.

Quellen 
 Tennis, amtliches Organ der Sektion Tennis der DDR, Heft 4, Juli 1957
 Berliner Zeitung, Ausgabe vom 7. Juli 1957, online verfügbar unter http://zefys.staatsbibliothek-berlin.de/ddr-presse/ bei der Staatsbibliothek Berlin.

1957
Tennisturnier 1957